Margaretha van Luxemburg (1957), tweede dochter van groothertog Jan en groothertogin Josephine Charlotte
Margaretha van Luxemburg (1335-1349), een dochter van Karel IV en van Blanche van Valois